

Geografia 
 Forgues – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Matthew Forgues – marciatore statunitense
 Sandra Forgues – ex canoista francese